Garleff ist der Familienname folgender Personen: 

 Johann Garleff (1878–1976), deutscher Architekt
 Karsten Garleff (1934–2014), deutscher Geograph
 Michael Garleff (* 1940), deutscher Historiker